Hassana Alidou (1963-), pédagogue et ambassadrice nigérienne ;
 Ousseina Alidou (1963-), sœur jumelle de Hassana Alidou, sociologue et linguiste nigérienne.